Der Dänische Fußballpokal 2011/12 war die 58. Austragung des dänischen Pokalwettbewerbs der Männer. Er wurde vom dänischen Fußballverband ausgetragen. Das Finale fand traditionell am Himmelfahrtstag (17. Mai 2012) im Parken von Kopenhagen statt. Pokalsieger wurde der FC Kopenhagen, der sich im Finale gegen AC Horsens durchsetzte.

Das Halbfinale wurde in Hin- und Rückspiel entschieden. In den anderen Runden wurden die Begegnungen in einem Spiel ausgetragen. Bei unentschiedenem Ausgang wurde zur Ermittlung des Siegers eine Verlängerung gespielt. Stand danach kein Sieger fest, folgte ein Elfmeterschießen.

1. Runde 
Es nahmen 47 Mannschaften der Dänemarkserie oder tiefer, alle 32 Vereine der 2. Division 2010/11, 13 Teams der 1. Division 2010/11, sowie der Elfte und Zwölfte der Superliga 2010/11 teil. Wegen der Fusion von Kolding FC und Vejle BK zu Vejle Boldklub Kolding, sowie Østykke FC und Stenløse BK zu SC Egedal nahmen insgesamt 94 Mannschaften und damit zwei weniger als letztes Jahr an der ersten Runde teil. Durch erhielten zwei Vereine ein Freilos.
 Freilos: Blokhus FC und IK Skovbakken

|}

2. Runde 
Teilnehmer waren die 48 Sieger der ersten Runde, der Erste und Zweite der 1. Division 2010/11, sowie die 6 Teams auf den Plätzen Fünf bis Zehn der Superliga 2010/11.

|}

3. Runde 
Teilnehmer: Die 28 Sieger der zweiten Runde und die besten vier Vereine der Superliga 2010/11.

|}

4. Runde 
Teilnehmer: Die 16 Sieger der dritten Runde.

|}

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Finale

Weblinks 
 Alle Spielzeiten auf haslund.info
 Denmark Cup 2011/12 auf rsssf.com

Einzelnachweise 

2012
Fußballsaison 2011/12